Rue du Moulin est un odonyme courant dans les pays francophones.

Fréquence 
En France, il s'agit du  de voie le plus courant, après Grande Rue et avant place de la Mairie ; selon La Poste, il en existe plus de 3 500, ce qui correspond à près de 10 % des communes françaises.

Voir aussi 
 Rue du Moulin à Bruxelles
 Rue du Moulin à Nancy
 Rue du Moulin à Nantes

Références 

Moulin Rue